Heat kan syfta på:

 H.E.A.T – ett svenskt band
 Heat – en amerikansk film från 1995
 HEAT – en raketmotor i danska rymdfärdsprojektet Copenhagen Suborbitals